Frank Westphal ist der Name folgender Personen:

* Frank Westphal (Musiker) (1889–1948), US-amerikanischer Pianist und Bandleader
 Frank Westphal (Paläontologe) (1930–2022), deutscher Geologe, Paläontologe und Hochschullehrer